NCS steht für:
 Nairobi City Stars, ein kenianischer Fußballverein
 Namibian Correctional Service, namibische Gefängnisbehörde
 Natural Color System, ein in Schweden entwickeltes, standardisiertes Farbsystem
 ehemals National Clandestine Service (heute Directorate of Operations), Abteilung der CIA
 N-Chlorsuccinimid
 Nederlandsche Centraal-Spoorweg-Maatschappij, eine ehemalige niederländische Eisenbahngesellschaft
 Newcastle (Südafrika), IATA-Code des internationalen Flughafens
 Newborn Calf Serum, siehe Fetales Kälberserum
 Network Call Signaling, ein Vermittlungsprotokoll für Telefonie in Kabelnetzen
 NoCopyrightSounds, ein Musiklabel

ncs steht für:
 Nicaraguanische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung